El término relaciones entre personas del mismo sexo pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a los hombres que tienen sexo con hombres;
 a la homosexualidad;
 al lesbianismo;
 al matrimonio entre personas del mismo sexo;
 a las mujeres que tienen sexo con mujeres;
 a las prácticas sexuales gais.